Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) ist die Bezeichnung für zahlreiche, als Vermieter auftretende Wohnungsbaugesellschaften, darunter

 Kreissiedlungsgesellschaft Hannover, 1949 gegründetes, in der Region Hannover tätiges Unternehmen mit rund 8000 Wohnungen
 Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont, 1947 gegründete KSG für den Landkreis Hameln-Pyrmont